La UEFA Champions League 1998-1999 fu la quarantaquattresima edizione del torneo, la prima in cui — complici le riforme dell'UEFA circa i criteri di partecipazione alle sue manifestazioni — la squadra vincitrice (il Manchester United) non aveva conquistato, nella stagione precedente, né il titolo nazionale né quello europeo.

Primo turno preliminare 
Le gare si svolsero il 22 e 29 luglio 1998.

Secondo turno preliminare 
Le gare si svolsero il 12 e 26 agosto 1998, con le perdenti ammesse alla Coppa UEFA.

Fase a gironi 
Il sorteggio della fase a gironi si svolse a Monte Carlo il 27 agosto 1998, suddividendo le squadre in quattro fasce: «teste di serie», seconda, terza e quarta fascia. Gli incontri si disputarono nelle date del: 16 settembre (prima giornata), 30 settembre, 21 ottobre, 4 novembre, 25 novembre e 9 dicembre 1998.

Oltre alle vincenti di ciascun raggruppamento, anche le due migliori seconde classificate furono ammesse ai quarti di finale.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Raffronto delle seconde classificate

Fase a eliminazione diretta 

Il sorteggio dei quarti di finale, svoltosi a Ginevra il 16 dicembre 1998, designò i seguenti accoppiamenti:

Quarti di finale 
Le gare si svolsero il 3 e 17 marzo 1999.

Semifinali 
Il sorteggio ebbe luogo sempre a Ginevra, il 19 marzo 1999. Le gare si disputarono il 7 e 21 aprile 1999.

Finale

Classifica marcatori 
Di seguito i migliori marcatori. Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1999
 Supercoppa UEFA 1999
 Coppa delle Coppe 1998-1999
 Coppa UEFA 1998-1999
 Coppa Intertoto 1998

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Edizioni della UEFA Champions League